Die Deutsche Rallye-Meisterschaft 2015 startete am 6. März in St. Wendel und endet am 24. Oktober 2015 nach zwölf Läufen in Kirchham.

Verlauf der Saison

45. ADAC Saarland-Pfalz Rallye 
Die Saarland-Pfalz Rallye stand im Zeichen des Duells zwischen Fabian Kreim und Mark Wallenwein. Beide lieferten sich einen engen Zweikampf um den Sieg, bis Wallenwein aufgrund eines Reifenschadens in WP6 weit zurückfiel. Ab diesem Zeitpunkt war der Weg zum ersten Karrieresieg für Kreim frei. Im Ziel hatte der Skoda-Pilot 2:24,8 Minuten Vorsprung auf Frank Färber im Peugeot.

Wettbewerbe 
Die ADAC Wikinger Rallye und ADMV Lausitz Rallye sind nicht mehr Teil des Kalenders. Somit umfasst die Saison 2015 12 Läufe.

Gesamtwertung 

In der Deutschen Rallye-Meisterschaft gibt es zwei Streichresultate pro Saisonhälfte. Zu Punkten berechtigt sind nur die Fahrer, deren Fahrzeuge dem DRM-Reglement entsprechen und die im Besitz einer DMSB-Lizenz sind. Punkte werden an die erstplatzierten zehn Fahrer nach dem folgenden Standard vergeben. Sollte ein Fahrer ohne DMSB-Lizenz zu den erstplatzierten zehn Fahrern gehören, so rücken die nachfolgenden Fahrer bei der Punktevergabe nicht auf.
Für die Power-Stage erhalten die drei schnellsten Fahrer jeweils 3-2-1 Bonuspunkte.

Quele:

Weblinks 
 EWRC Rallye Results

Einzelnachweise 

2015
Motorsportsaison 2015